Вера Звонарјова је освојила турнир. У финалу је победила Викторију Азаренку са 7:6, 6:2.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Види још 
 Отворено првенство Прага у тенису
 ВТА турнири 2008. — појединачно

Спољашње везе 

 Резултати

Отворено првенство Прага у тенису 2008.
Отворено првенство Прага у тенису — појединачно